Indian Summer () — двенадцатый альбом американской кантри-рок-группы Poco, выпущенный в мае 1977 года на ABC Records. Одноимённая альбому песня была выпущена в качестве сингла и заняла 50 место в американском чарте Billboard Hot 100. Сам же альбом достиг 57 позиции в чарте Billboard 200.
В качестве гостя на альбоме отметился коллега по лейблу ABC и основатель Steely Dan Дональд Фэйген, сыгравший в нескольких песнях на синтезаторе.

Indian Summer стал последним студийным альбомом Poco, записанным с участием басиста Тимоти Би Шмита и барабанщика Джорджа Грантмана, которые вскоре после его выпуска покинули группу.

Список композиций 
 «Indian Summer» (Пол Коттон) — 4:40
 «Twenty Years» (Коттон) — 3:42
 «Me and You» (Тимоти Би Шмит) — 2:44
 «Downfall» (Расти Янг) — 4:33
 «Win or Lose» (Коттон) — 4:40
 «Living in the Band» (Коттон) — 3:14
 «Stay (Night Until Noon)» (Шмит, Норин Шмит) — 3:22
 «Find Out in Time» (Робин Томпсон, Шмит) — 3:54
 «The Dance: When the Dance Is Over / Go On and Dance / Never Gonna Stop / When the Dance Is Over (Reprise)» (Расти Янг) — 10:05

Участники записи 
 Пол Коттон — гитара, вокал
 Расти Янг — стил-гитара, гитара, вокал
 Тимоти Би Шмит — бас-гитара, вокал
 Джордж Грантман — ударные, вокал
 Дональд Фэйген — синтезатор
 Стив Форман — перкуссия
 Марк Генри Харман — клавишные, челеста, виолончель, продюсер
 Джимми Хаскелл — аранжировка, струнные
 Рон Слензак — фотография

Примечания

Ссылки 
 Indian Summer на discogs.com

Альбомы Poco
Альбомы ABC Records